Инстербург:

 Инстербург — прежнее название города Черняховска в Калининградской области России.
 Инстербург — средневековый замок в городе Черняховске.

См. также 
 Инстербург, Инго (1934—2018)